Huzat – légáram, kémény alján észlelhető szívóhatás (nyomáskülönbség)
 Huzat – bevonat, bútor, ágynemű stb. védelmére vagy díszítésére szolgáló textilbevonat.